Округ Крофорд () располагается в США, штате Висконсин. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 16 644 человек. Был основан в 1818 году, получил своё название в честь американского политического деятеля и министра финансов Уильяма Кроуфорда.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 551 км², из которых 1 479 км² суша и 75 км² или 4,8 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 16 644 жителей в составе 6 677 домашних хозяйств и 4 613 семей. Плотность населения составляет 12,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 480 жилых строений, при плотности застройки около 6-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,61 %, афроамериканцы — 1,78 %, коренные американцы (индейцы) — 0,23 %, азиаты — 0,38 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,17 %, представители двух или более рас — 0,68 %. Испаноязычные составляли 0,90 % населения независимо от расы.

В составе 31,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,90 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,48 человека, и средний размер семьи 3,00 человека.

Возрастной состав округа: 24,25 % моложе 18 лет, 8,10 % от 18 до 24, 26,20 % от 25 до 44, 31,16 % от 45 до 64 и 31,16 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 102,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 99,30 мужчин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Крофорд, штат Висконсин 
 Демографические данные по округу Крофорд, штат Висконсин 
 Портал истории округа Крофорд, штат Висконсин

Округа Висконсина